

Geografia

Austria 
 Maria Rain – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Klagenfurt-Land

Niemcy 
 Maria Rain – dzielnica gminy Oy-Mittelberg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu

Zobacz też 
 Maria
 Rain